Моско́вское переми́рие было подписано Финляндией с одной стороны и СССР с Великобританией, действовавшими от имени стран, находящихся в состоянии войны с Финляндией, с другой стороны 19 сентября 1944 года и фактически завершило Советско-финскую войну 1941—1944 гг. Состояние войны завершил Парижский мирный договор, подписанный в 1947 году.

История подписания 
В июле 1944, после взятия Выборга, наступление советских войск остановилось. Советское командование начало переброску войск на германское направление и решило ускорить переговоры.

4 августа главнокомандующий финской армией, маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм стал президентом Финляндии, сосредоточив таким образом в своих руках и военную, и политическую власть. 24 августа он пригласил в свой салон-вагон, где он практически жил во время приездов в Хельсинки, членов недавно сформированного правительства, чтобы решить, каким образом скорее закончить войну.

Об условиях мирных переговоров запросили через чрезвычайного и полномочного посла СССР в Швеции Александру Коллонтай. Ответ Сталина пришёл через пять дней — советское правительство согласилось принять финскую делегацию только при условии, что Финляндия официально объявит о разрыве отношений с Германией и потребует вывода немецких войск со своей территории до 15 сентября.

Было очевидно, что более 200 000 немецких военнослужащих, дислоцированных на севере Финляндии, невозможно эвакуировать или интернировать в течение двух недель. Финляндию косвенно вынуждали к новой войне с Германией, что было во многих смыслах выгодно СССР. Наибольшие сомнения у Маннергейма вызывала необходимость перебросить силы с Карельского перешейка в Лапландию до заключения перемирия.

На совещание были вызваны как члены нового правительства, так и бывший президент Ристо Рюти и бывший премьер-министр Эдвин Линкомиес (Edwin Linkomies) и бывший министр иностранных дел Хенрик Рамсей (Henrik Ramsay). Почти единогласно было решено согласиться на условия Москвы, поскольку иного выхода найти не удалось.

2 сентября президент Финляндии Густав Маннергейм официально объявил о разрыве отношений с Германией, а на следующий день, 3 сентября, отдал приказ о переброске армейских соединений на север.

Маннергейм предложил Сталину начать отвод финских войск за границы 1940 года с 6 сентября. И обещал, что финны самостоятельно проследят за эвакуацией (или интернированием) немецких частей. В ночь на 4 сентября Маннергейм получил известие, что Сталин принял его предложения. Соглашение о прекращении военных действий должно было вступить в силу наутро, и в 7:00 финские войска, в соответствии с договоренностью, прекратили огонь. Советские войска продолжали воевать на некоторых участках ещё сутки — до 5 сентября.

7 сентября в Москву выехала большая делегация, где были только доверенные Маннергейма — он не включил в состав мирного посольства ни представителей так называемой «мирной оппозиции», ни Паасикиви — любезного Москве бывшего посла Финляндии, опытного и осторожного политика. Делегатов заставили ждать начала переговоров целую неделю; напряжение росло. Советская сторона предлагала уже не мирный договор, а перемирие.

Условия 
Изначально предполагалось, что условия перемирия будут схожи с условиями, принятыми при подписании Московского мирного договора в 1940 году. В итоге выдвинутые Москвой условия оказались тяжелее, чем финны ожидали:
 выплатить контрибуцию в 300 миллионов долларов товарами в течение восьми лет (цена одной унции золота на тот момент составляла 35 долларов).
 сократить армию Финляндии до уровня мирного времени за два с половиной месяца.
 разоружить немецкие войска на территории Финляндии, передать немецких военнопленных СССР и интернировать немецких и венгерских граждан.
 разорвать дипломатические отношения с Германией и её союзниками.
 возвратить Советскому Союзу область Петсамо (Печенга), «добровольно уступленную Финляндии Советским Государством по Мирным Договорам от 14 октября 1920 года и от 12 марта 1940 года».
 распустить все прогитлеровские политические, военные, военизированные, а также другие организации, ведущие враждебную Объединенным Нациям, в частности Советскому Союзу, пропаганду.
 отменить запрет на деятельность коммунистических организаций.
 возвратить в СССР всех его граждан (в том числе эстонцев и 60 тысяч ингерманландцев).
 .
 представить СССР в аренду взамен мыса Ханко полуостров Порккала с окрестностями на 50 лет для постройки там военной базы. Это требование было самым неожиданным. СССР стремился контролировать не только Финский залив, но столицу Финляндии, расположенную в 17 км от Порккала. Глава финской делегации премьер-министр Антти Хакцелль, узнав об этом от Молотова всего за несколько часов до начала переговоров, не выдержал — у него случился инсульт. Хакцелля заменил министр иностранных дел Энкель.

Кроме того, к СССР отошли части Карелии, уступленные по мирному договору 1940 года, область Салла и ряд островов в Финском заливе.

Договор о перемирии был подписан 19 сентября 1944 года. Его подписали:
 по уполномочию правительств СССР и Соединенного Королевства — Андрей Жданов
 по уполномочию правительства Финляндии — Карл Энкель, Рудольф Вальден, Эрик Хейнрихс, Оскар Энкель

Последствия 
По условиям соглашения советские войска занимали оставленную территорию. 26 сентября 1944 года части советской 272-й стрелковой дивизии заняли Лахденпохью.

28 сентября 1944 территория Порккала была передана советской стороне. В тот же день произошло первое вооружённое столкновение с немцами в Лапландии — началась Лапландская война.

1 октября 1944 советские войска приступили к охране государственной границы, которая снова была перенесена западнее Выборга и пролегла по линии, оговорённой в 1940 году.

15 октября 1944 было образовано общество «Финляндия — Советский Союз».

В ноябре 1944 года по требованию Союзной контрольной комиссии в Финляндии, возглавлявшейся представителем СССР А. А. Ждановым, были распущены Охранный корпус Финляндии, Лотта Свярд, Карельское академическое общество и ряд других военных организаций.

К концу 1944 года на вновь отошедшую к СССР территорию начало возвращаться эвакуированное в 1941 году гражданское население.

В рамках укрепления советско-финских отношений СССР досрочно отказался от прав на полуостров Порккала в 1956 году.

Несмотря на перемирие, группа финских солдат стала прятать по стране тайники с оружием на случай вторжения СССР с целью оказания сопротивления. После окончания войны в отношении офицеров было возбуждено : среди обвинявшихся были полковник Вало Нихтиля, подполковник Уско Хаахти, капитан Лаури Тёрни и полковник Альпо Марттинен.

В послевоенные годы Финляндия заняла стойкую позицию нейтралитета, сохранив демократический строй и рыночную экономику, но при этом став одним из важнейших партнёров СССР.

См. также 
 Порккала

Примечания

Ссылки 
 Текст соглашения о перемирии

Советско-финская война (1941—1944)
Перемирия
Международные договоры XX века
Международные договоры СССР
Международные договоры Финляндии
Сентябрь 1944 года
События 19 сентября
История Карельского перешейка
1944 год в праве
1944 год в Москве
Договоры по алфавиту